Färöarnas fotbollslandslag kan avse
Färöarnas herrlandslag i fotboll
Färöarnas damlandslag i fotboll